Heilmeyer ist der Familienname folgender Personen

 Florian Heilmeyer (* 1974), deutscher Architekturjournalist, Autor und Kurator
 Ludwig Heilmeyer (1899–1969), deutscher Internist, Hämatologe und Hochschullehrer
 Oliver Heilmeyer (* 1964), Schweizer Koch
 Wolf-Dieter Heilmeyer (* 1939), deutscher Klassischer Archäologe

Heilmeyer ist der Name folgender Orte:
 Abbau Heilmeyer, historische Bezeichnung der polnischen Ortschaft Skoczewo

Siehe auch:
 Heilmeier